Хийу может означать:
 Хийумаа — второй по величине остров Эстонии.
 Хийумаа (уезд) —  уезд в Эстонии, территория которого состоит из острова Хийумаа и окружающих его маленьких островов.
 Хийумаский район — административно-территориальная единица в составе Эстонской ССР, существовавшая в 1950—1991 годах.
 Хийу (волость) — волость на западе Эстонии в уезде Хийумаа.
 Хийу (Таллин) — микрорайон в районе Нымме города Таллина.
 Хийу (стадион) — многофункциональный стадион, расположенный в городе Таллин.